一 (橫/横 héng), est un des huit traits de base servant à écrire les sinogrammes. Le radical 一 (yī) et le sinogramme 一 (yī, « un ») ne sont constitués que de ce trait. 

 Pour le trait voir huit principes de yong
 Pour le radical, voir radical 1.
 Pour 一 en japonais, voir 一 (kanji).